Каргали — топоним:

 Каргали — деревня, Татарстан, Мамадышский район.
 Каргали — село, Татарстан, Чистопольский район.

См. также 
 Ибраево Каргали — село, Татарстан, Черемшанский район.
 Карагали — село, Астраханская область, Приволжский район.
 Каргала
 Каргалы (значения)